Libra kan syfta på:

 Libra – latin för stjärnbilden, se Vågen (stjärnbild)
 Libra – latin för stjärntecknet Vågen. se Vågen (stjärntecken)
 Libra (album) – ett musikalbum av den amerikanska R&B-sångerskan Toni Braxton
 Libra (djur) – ett släkte av fjärilar
 Libra (kryptovaluta) – en enhet som Facebook och ytterligare ett antal privata företag planerar att lansera
 Libra (musikgrupp) – ett italienskt jazz-/rockband som var aktiva i mitten på sjuttiotalet
 Libra (singel) – en musiksingel av det japanska rockbandet MUCC
 Libra (viktmått) – en viktenhet från romartiden